Il distretto di Železin (in kazako: Железин  ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Železinka.

Železin